Плисфен — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Плисфен (сын Атрея);
 Плисфен (сын Фиеста);
 Плисфен (сын Менелая).